Edmond Honda (エドモンド 本田 en japonés) conocido como E. Honda es un personaje de ficción y luchador de sumo, proveniente de los videojuegos creado por Capcom. Forma parte de la serie de juegos de lucha Street Fighter. Tiene pelo negro recogido en un chonmage (especie de moño japonés) y solo viste un mawashi azul y pintura roja en la cara. Su movimiento típico es la Hundred Hand Slap (bofetada de las cien manos).

Tiene una relación de amistad con Ryu. Honda se convirtió en yokozuna, que es el más alto rango en el sumo en Japón después de ser largo tiempo ōzeki —el grado que lo secunda—.

Introducido en Street Fighter II, ha aparecido en muchos capítulos de la saga excepto en Street Fighter III, volviendo a aparecer en Street Fighter IV.

Edmond Honda también ha hecho apariciones en otros juegos, como Street Fighter Alpha 3, donde tuvo una batalla contra Sodom porque él quería reclutarlo porque estaba en busca de gente fuerte para formar una banda, el cual Sodom pierde contra E. Honda, aunque en el perfil de historia de Sodom en el Street Fighter Alpha 2 es mencionado E. Honda pero se rumorea que desde antes ya se han llegado a conocer, han peleado y posiblemente se reencuentran en el Street Fighter Alpha 3 teniendo una batalla de revancha. En el Street Fighter Alpha 3 lucha también contra Ryu aunque el resultado se desconoce de esa batalla contra el, pero eso le serviría a E. Honda para saber del lugar donde se dirigía ya que Sakura Kasugano llegó donde E. Honda para saber donde estaba Ryu y el mismo E. Honda le llegaría a decir a donde se llegó a ir Ryu.

E. Honda ha tenido participación en juegos como Capcom vs Snk y Capcom vs Snk 2 y también en el juego de cartas de SNK vs. Capcom: Card Fighters Clash, incluyendo además sus otras versiones que han salido a la venta.

En el Street Fighter IV E. Honda quiere demostrar que el sumo es un estilo de pelea mejor y quiere que se vuelva famoso, aquí llega a encontrarse contra El Fuerte que lo llegaría ayudar para que pudiera llegar a ser un Chef llegándole a enseñar que la comida Japonesa "El Chanco" llega a ser muy bueno aunque antes tendría su batalla correspondiente que después de esa batalla también llega Zangief y quiere pelear contra El Fuerte y después de la batalla Zangief también quiere demostrar que la comida de Rusia llega a ser muy deliciosa y los dos llegan a preparársela para el Fuerte que el llegaría a encargarse de agregarle algunos ingredientes que según el saldría mejor la comida pero al probarla E. Honda y Zangief se dan cuenta de que no les salió nada bien el experimento que hizo El Fuerte y hasta llegaron a hacer caras que no les gusto para nada esa mezcla de ingredientes.

En el Street Fighter IV se cree que E. Honda ya conocía desde antes al maestro de Ryu, Gouken porque en una de sus diálogos de victoria que dice E. Honda cuando le gana a Gouken le dice como que si ya se han llegado a conocer desde antes, quizá tenga sentido que E. Honda podría conocer a Ryu desde mucho con Gouken, antes de los acontecimientos del Street Fighter aparte por tener una relación amistosa y ser del mismo país de Japón.

En el Super Street Fighter IV aquí E. Honda nuevamente emprendería un viaje para querer volver aún más popular el sumo a nivel mundial, aunque en este viaje se volvería a reencontrar con El Fuerte que primero tendría una nueva batalla que primero le ganaría pero a cambio de eso E. Honda le llega a dar un ingrediente que llegara a utilizar cuando llegara a querer cocinar El Fuerte se lo lleva y dijo que lo utilizaría para cocinar y darle un uso, cuando continuo con su viaje se llegaría a encontrar con un viejo amigo y que es su rival siendo Hakan que al encontrárselo lo saludo y le dice que estaba viajando para querer demostrar que el sumo es el mejor deporte del mundo pero al escuchar eso Hakan no le gusto y le dijo que si estaba seguro de lo que decía apretándole muy duro la mano y le dijo que le iba a demostrar que el deporte Turco era mejor donde empezaron a discutir los dos por querer demostrar cada quien que su estilo de pelea de su país es mejor, llegándose a dar una batalla que E. Honda pierde y acepta haber perdido de forma justa llegando acompañar a Hakan a su casa donde se despediría y que fue bueno habérselo encontrado nuevamente y donde se llegaría a ir de regreso.

Apariciones en películas 
En el Street Fighter II: The Animated Movie (1994) E. Honda apareció en una batalla contra Dhalsim, peleando por una apuesta. En esa pelea, Honda estaba perdiendo por los ataques de Yoga de Dhalsim cuando Ryu llega a hacer presencia en la batalla. Dhalsim llega a sentir el poder de Ryu y empieza a tener mucho miedo por sentir tal poder, situación que aprovecha E. Honda para atacarlo. Dhalshim decide rendirse y renunciar a la pelea por la presencia de un poder tan grande. Al principio, Honda no estaba de acuerdo con eso y quería seguir peleando, pero termina aceptándolo con la condición de quedarse con el dinero de la apuesta, después de la batalla que tuvo Ryu contra algunos terroristas que resultaron ser de Shadaloo, cuando llegaron atacar el lugar por donde pasaba, E. Honda lo encuentra y le agradece por estar cerca del lugar de la pelea que tuvo y le da la mitad del dinero en agradecimiento llegando a reconocer a Ryu que resultó ser del mismo país, Japón. En unas montañas de Tailandia, Ryu y E. Honda deciden escalarlas para subir hasta lo más alto, donde se hospedarían; en ese mismo lugar Guile llegaría a encontrarlos para contarles sobre lo que M. Bison estaba haciendo, el cual M. Bison localiza a Guile y lo sigue hasta donde se encontraba Ryu y E. Honda, al hacerse presente M. Bison con Ken Masters que ya llegaba a estar bajo el poder de lavado de cerebro de M. Bison, E. Honda decide atacarlo y falla, y M. Bison con su ataque de desaparición lo esquiva llegando a irse hasta la nave en donde se encuentra con Balrog que decide atacar a Honda, dándose una nueva pelea entre ellos dos. E. Honda también decide atacar a Balrog y en plena pelea los dos caen rodando hacia el precipicio de la montaña, creyéndose que habían muerto. Sin embargo, después de la batalla entre M. Bison con Ryu y Ken aparece E. Honda teniendo en su espalda el cuerpo de Balrog en señal de haber ganado la pelea.

En la película de Street Fighter: La última batalla (1994) aparece E. Honda y es interpretado por el estadounidense Peter Navy Tuiasosopo. Aquí es presentado como un periodista y llega a tener diferencias profundas respecto al juego, llegándose a pensar que podría ser un hawaiano en lugar de un yokozuna campeón de sumo. Aquí él ayuda a Chun-Li y a Balrog para tratar de acabar con M. Bison.

También aparece en la serie animada, Street Fighter con el doblaje de Paul Dobson.

Datos personales 
 Gusta: Tomar baños, entrenar, comer chankonabe y tiramisú
 Odia: Ser indeciso, deshonrar a su familia, galletas de chocolate, fideos de arroz.
 Pasatiempos: Cocinar

Referencias

Enlaces externos 
 Información de Edmond Honda en Capcom.wikia.com
 Sitio oficial de CAPCOM
 Ficha estratégica de Edmond Honda
 Sitio oficial de Street Fighter

Personajes de Street Fighter
Personajes masculinos en videojuegos
Japoneses ficticios
Luchadores de sumo ficticios
Personajes creados por Akira Yasuda